Francis Russell est un nom notamment porté par :
 Francis Russell (1527-1585),  de Bedford, homme politique britannique ;
 Francis Russell (1593-1641),  de Bedford, homme politique britannique ;
 Francis Russell (1739-1767), marquis de Tavistock, homme politique et aristocrate britannique ;
 Francis Russell (1765-1802),  de Bedford homme politique britannique ;
 Francis Russell (1788-1861),  de Bedford, marquis de Tavistock, homme politique britannique ;
 Francis Russell (1819-1891),  de Bedford, homme politique et agronome britannique ;
 Francis Russell (1865-1931),  Russell, homme politique britannique.